

Тассуатський сільський округ — адміністративна одиниця, Жаркаїнський район, Акмолинська область
 Тассуатський сільський округ — адміністративна одиниця, Нуринський район, Акмолинська область